Trevo-amarelo pode referir-se ao nome comum de diversas espécies vegetais:

 Medicago lupulina
 Trifolium campestre